Skärgårdsmuseet kan syfta på:
Dalarö skärgårdsmuseum på Dalarö i Sverige, se Dalarö tullhus 
Hammarö skärgårdsmuseum i Hammarö kommun i Sverige 
Houtskärs skärgårdsmuseum i Näsby i Houtskär i Pargas i Finland 
Junköns skärgårdsmuseum på Junkön i Luleå i Sverige 
Skärgårdsmuseet, Lappo i Lappo på Åland 
Skärgårdsmuseet i Gamla Oxelösund i Oxelösund i Sverige 
Pentala skärgårdsmuseum på Pentala i Esbo i Finland, som Esbo stadsmuseum planerar att öppna 2018 
Rönnäs skärgårdsmuseum i Pernå i Östnyland i Finland 
Sankt Anna skärgårdsmuseum i Tyrislöt, Norra Finnö i Sankt Anna skärgård i Sverige 
Skärgårdsmuseet, Värmdö i Stavsnäs by i Sverige 

Arbetslivsmuseer i Sverige